Раян Гамільтон (,  15 квітня 1985, Ошава) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2001 року.

5 липня 2006, як вільний агент потрапив до складу «Міннесота Вайлд». 21 січня 2011 був проданий до «Торонто Мейпл-Ліфс» в обмін на Роббі Ерла. Більшість часу він проводив у фарм-клубі «Торонто Мерліс», де згодом став капітаном.

23 березня 2012 дебютував у матчі НХЛ проти «Нью-Джерсі Девілс», відзначився голевою передачею. 

5 липня 2013 уклав дворічну угоду з «Едмонтон Ойлерс», де головним тренером був його колишній тренер по «Торонто Марліс» Даллас Ікінс. Свою єдину шайбу в НХЛ він закинув в програному матчі проти «Нью-Йорк Айлендерс» 2–3.

27 квітня 2016 уклав дворічний контракт з клубом АХЛ «Бейкерсфілд Кондорс».

Пусля завершення сезону 2017/18 прийняв пропозицію «Сан-Хосе Шаркс» стати скаутом клубу.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Ошави
канадські хокеїсти
Хокеїсти «Беррі Колтс»
Хокеїсти «Х'юстон Аерос»‎‎‎
Хокеїсти «Торонто Мерліс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Оклахома-Сіті Беронс»
Хокеїсти «Бейкерсфілд Кондорс» (АХЛ)‎‎